Sara Torres puede referise a:

 Sara Torres (cantante): una cantante nicaragüense.
 Sara Torres (escritora): una escritora española.
 Sara Torres (sexóloga):''' una sexóloga argentina.